Le Community Shield 2016 est la  de la Supercoupe d'Angleterre de football, épreuve qui oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. La rencontre oppose Leicester City, vainqueur du Championnat d'Angleterre 2015-2016, à Manchester United, vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2015-2016.

Feuille de match 

Homme du match :  Jesse Lingard

Notes et références 

2016
Compétition de football à Londres
Face-à-face du Manchester United Football Club
Face-à-face du Leicester City FC
Football en Angleterre en 2016
Football
Football en août 2016